Westick ist der Name folgender Orte:

 Westick, ein Ort im Stadtteil Methler, Stadt Kamen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Westick (Fröndenberg), ein Ort in der Stadt Fröndenberg/Ruhr, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen